Штангассингер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Штангассингер, Томас (род. 1965) — австрийский горнолыжник, олимпийский чемпион, призёр чемпионатов мира, победитель этапов Кубка мира.
 Штангассингер, Ханс (род. 1960) — западногерманский саночник, олимпийский чемпион 1984 года в двойке, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира.